Il singolare del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Andrés Gómez 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Jimmy Connors (Campione)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Andrés Gómez (finale)
 Aaron Krickstein (semifinali)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Darren Cahill (quarti di finale)
 Jay Berger (quarti di finale)

 Jay Berger (terzo turno)
 Dan Goldie (secondo turno)
 John Frawley (primo turno)
 Jim Pugh (secondo turno)
 Jaime Yzaga (terzo turno)
 Christian Saceanu (terzo turno)
 Jorge Lozano (terzo turno)
 Derrick Rostagno (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1988